AZ Рака () − переменная звезда типа UV Кита, т. н. вспыхивающая звезда. Находится в созвездии Рака на расстоянии около 50 световых лет от нас. Это красный карлик, очень тусклая и относительно холодная звезда класса М главной последовательности.

См. также 
 Список звёзд созвездия Рак

Примечания

Ссылки 
 Звёздный каталог VizieR

Красные карлики
Переменные звёзды